Катерини может означать:

Топоним 
 Катерини — город в Греции.
 Катерини (дим) — община Греции.
  — железнодорожная станция.

Известные носители 
 Катерини, Просперо (1795—1881) — итальянский кардинал.